Mud (o MUD) puede hacer referencia a:

 Mud, banda inglesa de rock.
 MUD, siglas de multi-user dungeon (en algunos casos, también multi-user domains).
 MUD1, primer videojuego del género MUD, cuyo nombre fue cambiado para diferenciarse de este.
 MUD2, considerado el sucesor de MUD1, aunque con código evolucionado.
 Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos políticos en Venezuela.
 Mud, película de 2012 dirigida por Jeff Nichols.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:
 Mud Lake, ciudad ubicada en el condado de Jefferson, en el estado de Idaho.
 Mud Lake, territorio no organizado, ubicado en el condado de Marshall, en el estado de Minesota.
 Mud Bay, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Haines, en el estado de Alaska.